Dolin ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Dolin (1904–1983), englischer Tänzer und Choreograf
 Boris Genrichowitsch Dolin (1903–1976), sowjetischer Regisseur
 Eric Jay Dolin (* 1961), US-amerikanischer Autor
 Reinhold Dolin (1938–2006), deutsch-österreichischer Violinist
 Samuel Dolin (1917–2002), kanadischer Komponist und Musikpädagoge
und der Ringname von
 Gigi Dolin (* 1997), US-amerikanische Wrestlerin

Dolin bezeichnet außerdem:
 Dolin (Insel), kroatische Insel

Siehe auch:
 Doline
 Dowlin